Animal humain peut se référer à :

Livres 
  1955 (1956 en français) de Weston La Barre
 L'animal humain - Traits et spécificités de Georges Chapouthier

Série TV 
  série documentaire sur la nature de 1994 produite par la BBC, d'après le livre de Desmond Morris

Série audio radio 
 Animal humain, série radio sur France culture 4/11/2019

Musique

Voir aussi 
 Non-humain
 Homo-sapiens

Notes et références 

Homonymie